Modular puede hacer referencia a: 

 Modulación , varias acepciones.
 Modular (mueble)
 Algo es modular (típicamente un sistema) si tiene o cumple la característica de modularidad.
Modular, grupo argentino de música pop psicodélico.
 Modular, quinto álbum de estudio del grupo español The Pinker Tones.

en:Module